WWE New Year’s Revolution — это шоу по рестлингу, ежегодно проводимое с 2005 по 2007 год американским рестлинг-промоушном WWE. Шоу проводилось исключительно для рестлеров бренда Raw в течение всех трех лет. В 2008 году New Year’s Revolution было исключена из расписания, когда компания сократила количество PPV-шоу в год после прекращения проведения эксклюзивных брендовых PPV после WrestleMania 23 в апреле 2007 года.

Время и место проведения

Примечания 

WWE New Year's Revolution
Мероприятия, регулярно проводимые с 2005 года